Bergson, även skrivet Bergsson,  är ett svenskt efternamn som med annat ursprung och uttal även burits av den franske filosofen Henri Bergson. Offentlig statistik tillgänglig i januari 2018 uppger följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna:
 Bergson 11
 Bergsson 6
Totalt blir detta 17 personer.

Personer med efternamnet Bergson
Ann Bergson-Dix (född 1928), svensk konstnär
Greta Bergson (1897–1966), svensk skådespelare och författare, maka till Isak Bergson
 Guðbergur Bergsson (född 1932), isländsk författare
Göran Bergson (1934–2021), svensk kemist
Henri Bergson (1859–1941), fransk filosof
Isak Bergson (1878–1947), svensk grosshandlare
Leif Bergson (1927–1999), svensk klassisk filolog
 Marit Bergson (född 1926), svensk skådespelare och scripta

Källor

Svenska efternamn
Sonnamn